Il doppio femminile  del torneo di tennis Ordina Open 2002, facente parte del WTA Tour 2002, ha avuto come vincitrici Catherine Barclay-Reitz e Martina Müller che hanno battuto in finale Bianka Lamade e Magdalena Maleeva 6-4, 7-5.

Teste di serie 

 Tina Križan /  Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Elena Bovina /  Elena Dement'eva (primo turno)

 Miriam Oremans /  Barbara Rittner (primo turno)
 Marta Marrero /  Tat'jana Puček (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2002